Bourde ist der Familienname folgender Personen:

 Hervé Bourde (* 1951), französischer Jazzmusiker 
 Otto de la Bourde (1630–1708), Bischof von Gurk (1697–1708)

Siehe auch:
 Bourdet
 Borde
 Burde
 Burdet
 Burdett
 Burdette